Дени́с Анато́льевич Третьяко́в (1 апреля 1974, Новочеркасск) — российский поэт, музыкант, эзотерик, лидер групп Церковь Детства, Братья Тузловы.

Биография 
Родился 1 апреля 1974 года в Новочеркасске. Окончил факультет философии и культурологии Ростовского Государственного университета.

В конце 90-х гг. Третьяков — один из редакторов журнала "Кора Дуба", посвящённого исследованиям новейших оккультных учений. В качестве автора-исполнителя собственных песен впервые выходит на сцену по совету Анны Герасимовой (псевд. Умка). С 2000-го года выступает по городам России, а весной 2002-года отправляется в гастрольный тур по Германии и Франции вместе с музыкантами казахстанской панк-группы Адаптация. Немецкие музыкальные критики определяют стиль песен Третьякова как punk-chanson и apocalyptic folk, сам автор называет его «дарк-шансон» и «параллельная эстрада».

В апреле 2002-го, вдвоем с музыкантом групп Swans и Angels of Light Кристофом Ханом (Christoph Hahn) Третьяков записывает в берлинской студии дебютное демо. В том же году московский лейбл Выргород выпускает аудиокассету, составленную из концертных записей выступлений Дениса в клубах Москвы и Санкт-Петербурга и отреставрированных Сергеем Летовым. Стихи Третьякова издаются в литературных сборниках под редакцией российского поэта и критика Алексея Дидурова, а песни выходят в аудио-антологиях.

В 2003 году Денис собирает ансамбль Церковь Детства. В музыкальном издательстве Выргород выходит концертный диск группы "Минные поля". Бонус-треком альбома стала заглавная песня, которую Третьяков исполнил дуэтом с гитаристом Леонидом Сойбельманом. Группа гастролирует в России и зарубежье, записывает свой первый студийный альбом "Лаокоон" . Для лицевой стороны обложки диска позирует российский филолог и перформансист Псой Короленко. 

Диски Третьякова и Церкви Детства издает издательство «Выргород» - «Дьявол в твоем сердце», «К святым местам», «Страна приливов» и другие.

В 2015 году вместе с Олегом Толстолуцким Третьяков организовывает дуэт Братья Тузловы. В 2017 году с группой Majdanek Waltz записывает диск на стихи Алистера Кроули.

С 2013 года работает в театре, пишет музыку и песни для спектаклей Юрия Муравицкого и Германа Грекова  - "Папа", "Ханана" (четыре номинации на театральную премию "Золотая Маска"), "Горница". Песня Третьякова «Нож» звучит в спектакле «Сережа, очень тупой», по пьесе Дмитрия Данилова

В 2020 году Третьяков создает новый проект Крот. 

Композиции Дениса Третьякова использованы в фильмах "Блогер" и "Смуthи в протрете ин100грамма", "Звезда"

В настоящее время музыкант выступает сольно, с группами Церковь Детства, Братья Тузловы, в составе коллабораций с Кристофом Ханом.

Занимается журналистикой. Работал руководителем ИА "Росбалт-Юг", пресс-центра ИА "Интерфакс-Юг", ИА "РБК-Ростов" и др. Ведет авторские курсы по эзотерике и картам Таро. Пишет пьесы для театра.

Проживает в Ростове-на-Дону.

«Философия Церкви Детства» 
Соседом подростка Третьякова был серийный убийца Андрей Чикатило. Суд над знаменитым маньяком произвёл сильное впечатление на будущего музыканта и в дальнейшем повлиял на его творчество (песни «Лесополоса», «Деревья качаются без ветра»). Большинство текстов «Церкви Детства» основаны на теоретических концепциях Третьякова о несовершенстве Вселенной и её творца (т. н."кроторианство") и вечном противоборстве мира детей и взрослых.

«Церковь детства» — один из немногих коллективов, имеющих свою оригинальную философию.  Основная идея «Церкви Детства» — передача информации для детей, создание так называемого определенного наивного детского уровня сознания."

«Ключевое понятие в философии группы — инфантицид, война взрослых против детей, мёртвого против живого, причастность чуду детства. „Церковь Детства“ — это, по сути, „ребятам о зверятах“: сложнейшие экзистенциальные проблемы подаются нарочито незатейливым языком, а интеллектуал Третьяков небезуспешно примеряет на себя одежки пацанства.»

"Денис Третьяков и «Церковь Детства» — популяризаторы так называемой «параллельной эстрады» — транс-модернистского проекта, задачей которого является создание независимых, неформальных и внесистемных очагов новой апокалиптической эстрады, не имеющей ничего общего с апокалиптической эстрадой официальной. Радости грядущего пришествия, контакты с дружественными инопланетными цивилизациями, жизнь и смерть неизвестных божеств, дворовые легенды о чистой любви, и мифы о находчивых суперменах — вот темы песен «Церкви Детства».

Братья Тузловы 

«Братья Тузловы» — проект, участниками которого являются «братья Карп и Яков Тузловы» (Денис Третьяков — вокал, гитара, и Олег Толстолуцкий — вокал, баян, бас). В 2015 году выпущен альбом «Сказки о рыбаках и рыбках», в 2019 году диск "Ханана".

Отзывы о творчестве 
 Сергей Простаков: «Третьяков это интеллектуальный террорист, подрывающий веру в основы основ».
 Андрей Смирнов: «…Третьяков строит свои ностальгические эпосы на конкретных образах, не уходя в заоблачные дали беспрерывного потока сознания. Его песни— песни действия, в которых, как в хорошей драматургии, имеет место сюжет и прекрасно выведены образы действующих персонажей. Песни Третьякова, растерзанные на цитаты и присказки, подтверждают вышесказанное».
 Алексей Дидуров: «В общении простой и улыбчивый, в песнях своих Денис — трагик и эпик. Дело Башлачева живет, пока Денис побеждает. А он побеждает. Значит, дело Башлачева живет. Я очень, очень болею за это дело…».

Дискография

Сольные альбомы 
 "Пескарь" (ЕР, совместно с Кристофом Ханом), 2002
 "Концерт в Зоопарке", Выргород, 2002
 "Концерт в Могилеве", 2005
 "Дьявол в твоем сердце", Выргород, 2012
"Совершеннолетие", КультФронт, 2019

Церковь Детства 
 "Минные поля", Выргород, 2003
 "Лаокоон", Выргород, 2009
 "К святым местам", Выргород, 2015
 "Страна приливов. Госархивы", Выргород, 2017
 "Тёмные воды", 2022

Братья Тузловы
 "Сказки о рыбаках и рыбках", Выргород, 2015
"Ханана", 2019

Денис Третьяков и Majdanek Waltz 

 "Пентаграмма", КультФронт, 2017

Крот 

 "Крот", Krot.rec, 2020

DVD 
 «Веселей, товарищи!», издан «Центром живого рока», Белоруссия, Могилев, 2006

Работы в театре 
 2013 — «Папа» (реж. Ю. Муравицкий, драм. Л. Мульменко). Театр «18+», Ростов-на-Дону.
2018 - "Ханана" (реж. Ю. Муравицкий, драм. Г. Греков). Театр "18+", Ростов-на-Дону 
2019 - "Горница" (реж., драм. Г. Греков). Театр ЦСД, Екатеринбург

Примечания

Ссылки 
 Страница Вконтакте 
 Страница Церкви Детства
Страница Братьев Тузловых
Telegram-канал Дениса Третьякова

Интервью 
 Журнал "Совсем другая музыка", 2002
Журнал "ПодЛед", 2019
Программа Депресна, 2019
Сайт Colta, 2020
Новый проспект, 2021

Рецензии 
 Рецензия на «Минные Поля» на сайте Наш Неформат
 Наш Неформат: «Детки в клетке»
 Андрей Смирнов: «Денис Третьяков. Бомба для Вавилона», газета «Завтра» , 4 августа 2004 г.
 
 Рецензия на диск «Концерт в Могилеве» на портале Morok
 Андрей Смирнов, рецензия на диск «Лакоон»
 Рецензия на диск «Минные поля» на КМ.RU
 Звучащая литература, журнал «Новый Мир» 2006, № 12

Разное 

 Альбомы Церкви Детства на Яндексе   

 Аудиокассета «В питерском Зоопарке» на сайте издательства «Выргород»
 Песни Дениса Третьякова на сайте "Рок-кабаре «Кардиограмма». Фото
 Альбом «Минные поля» на сайте «Выргород»
 Альбом «Лаокоон» на сайте «Выргород»
 Сергей Простаков, газета Вечерний Ростов: «Личная дорога в личный ад Третьякова»
 «Концерт в Могилеве» на сайте Реалмюзик

Рок-музыканты России
Музыканты Ростова-на-Дону